Маккри́ри (, ) — фамилия. Известные носители:

 Маккрири, Беар (род. 1979) — американский музыкант и композитор.
 Маккрири, Дэвид (род. 1957) — североирландский футболист.
 Маккрири, Келли (род. 1981) — американская актриса.

См. также 
 Мак-Крири

Примечания